Reille ist der Familienname folgender Personen:

André-Charles-Victor Reille (1815–1887), französischer General, Generaladjutant Napoleons III.
Honoré-Charles Reille (1775–1860), französischer General, Marschall und Pair von Frankreich